Tessedik Sámuel id. (1710–1749), evangélikus lelkész
Tessedik Sámuel ifj. (1742–1820), evangélikus lelkész, író, az előbbi fia